Sarkar (oder anglisierend Sircar) ist der Familienname folgender Personen:
 Birendra Nath Sircar (1901–1980), indischer Filmproduzent und Filmfunktionär
 Dona Sarkar (* 1980), US-amerikanische Softwareentwicklerin, Autorin, Rednerin, Inhaberin eines Modegeschäfts
 Jadunath Sarkar (1870–1958), indischer Historiker
 Jamiruddin Sircar (* 1931), bangladeschischer Völkerrechtler und Politiker, ehemaliger Staatspräsident von Bangladesch
 Manik Sarkar (* 1949), indischer Politiker 
 Prabhat Ranjan Sarkar (1921–1990), indischer Philosoph, Sozialrevolutionär, Dichter und Linguist
 Pradeep Sarkar (* 1955), indischer Filmregisseur
 Saral Sarkar (* 1936), Publizist und politischer Aktivist
 Satyabrata Sarkar (1928–2022), indischer Virologe und Bakteriologe
 Sreyash Sarkar (* 1993), indischer bengalischer Dichter
 Subir Sarkar, theoretischer Physiker

weitere Bedeutungen:
 Sarkar ist eine historische Verwaltungseinheit (Distrikt), vor allem in den muslimischen Staaten Südasiens.
 Sarkar (1951), Hindi-Film von K. Amarnath aus dem Jahr 1951
 Sarkar (2005), Hindi-Film von Ram Gopal Varma aus dem Jahr 2005